.cam è un dominio di primo livello creato il  e disponibile al pubblico il .

È un dominio generico che si adatta a qualsiasi scopo (soprattutto se il .com non è più disponibile).

Ad aprile 2021, .cam era la 56a estensione più registrata tra i domini generici di primo livello con 54.722 domini attivi.

Storia
Inizialmente c'erano 3 candidati: Demand Media (attualmente Leaf Group), Famous Four Media (attualmente GRS Domains) e AC Webconnecting Holding BV. Verisign ha però presentato un'obiezione alla creazione del nuovo dominio presso American Arbitration Association sulla base del fatto che gli utenti Internet avrebbero confuso il .CAM con il celebre .com (tra l'altro il dominio .co era molto più simile del .CAM). In due delle tre obiezioni presentate, lAmerican Arbitration Association si è pronunciata a favore del ricorrente. Demand Media in seguito ha fatto appello alla decisione e ha vinto. Dopo una procedura d'asta,  AC Webconnecting Holding B.V. è rimasta l'unica richiedente per il nuovo gTLD e l'ha vinta.

Note

Collegamenti esterni 
 
 
 Informații whois .cam (lingua inglese)
 IANA whois .cam (lingua inglese)

Domini di primo livello